

Cinema 
 Notte senza fine (Pursued) – film del 1947 diretto da Raoul Walsh
 Notte senza fine – film del 2004 diretto da Elisabetta Sgarbi

Letteratura 
 Notte senza fine (Long Night) – racconto di Elmore Leonard del 1953, contenuto nell'antologia Tutti i racconti western
 Notte senza fine (Night Without End) – romanzo di Alistair MacLean del 1959
 Notte senza fine (The Unending Night) – romanzo di George Henry Smith del 1962
 Notte senza fine (Endless Night) – romanzo di Richard Laymon del 1999
 Notte senza fine (City of Endless Night) – romanzo di Douglas Preston e Lincoln Child del 2018

Musica 
 Notte senza fine/Se credi a quello che...  – 45 giri dell'Equipe 84 del 1965